Aceasta este o listă de articole despre OZN-uri în ordine alfabetică:

A
Anunnaki - uneori considerați extratereștri

B
Bătălia de la Los Angeles

C
 Cazul Betty și Barney Hill
Cercuri din culturi
Contacte cu OZN-uri în Argentina
Contacte cu OZN-uri în Australia
Contacte cu OZN-uri în Belarus
Contacte cu OZN-uri în Belgia
Contacte cu OZN-uri în Brazilia
Contacte cu OZN-uri în Canada
Contacte cu OZN-uri în China
Contacte cu OZN-uri în Franța
Contacte cu OZN-uri în Indonezia
Contacte cu OZN-uri în Iran
Contacte cu OZN-uri în Irak
Contacte cu OZN-uri în Italia
Contacte cu OZN-uri în Mexic
Contacte cu OZN-uri în Noua Zeelandă
Contacte cu OZN-uri în Norvegia
Contacte cu OZN-uri în Filipine
 Contacte cu OZN-uri în Portugalia
Contacte cu OZN-uri în România
Contacte cu OZN-uri în Rusia
Contacte cu OZN-uri în Africa de Sud
Contacte cu OZN-uri în Spania
Contacte cu OZN-uri în Suedia
Contacte cu OZN-uri în Marea Britanie
Contacte cu OZN-uri în Statele Unite
Contacte cu OZN-uri în Insulele Canare
Contacte cu OZN-uri în spațiul cosmic

E
Explicațiile oficiale privind OZN-urile
Farfurie zburătoare
Fenomenul de răpire extraterestră
Fenomenul OZN
Ființă energetică
Foo fighter

G
Gri (entitate extraterestră)

I
Implant extraterestru
Incidentul OZN de la Cupola Stâncii
Ipoteza extraterestră
Ipoteza interdimensională
Ipoteze paranormale privind OZN-urile
Ipoteza zoo
Invazie extraterestră
Întâlniri cu OZN-uri
Întâlnire de gradul întâi
Întâlnire de gradul al 4-lea
Întâlnire de gradul al doilea
Întâlnire de gradul al treilea

L
Listă de contacte cu OZN-uri
Listă de contacte cu OZN-uri înainte de anii 1900
Listă de rase extraterestre
Listă de OZN-uri care s-au prăbușit
 Incidentul OZN de la Aurora
 Incidentul OZN din Munții Berwyn 
 Incidentul OZN de la Coyame
 Incidentul OZN de la Del Rio, Texas
 Incidentul OZN de la Cota 611 
 Incidentul OZN de la Kecksbug 
 Incidentul OZN de la Laredo 
 Incidentul OZN de la Needles 
 Incidentul OZN din Pădurea Rendlesham  
 Incidentul OZN de la Roswell  
 Incidentul OZN de la Shag Harbour  
 Incidentul OZN de la Varginha 
Listă de organizații care studiază OZN-urile
Asociația pentru Studiul Fenomenelor Aerospațiale Neidentificate 
MUFON
FUFOR
CUFOS
Listă a ufologilor
Erich von Däniken
Dan Apostol
Dan D. Farcaș
Ion Hobana
Călin N. Turcu
Listă de sceptici și organizații sceptice
Committee for Skeptical Inquiry
''Listă de filme în care apar OZN-uri

M
Majestic 12
Men in Black

O
Observațiile lui José Bonilla

P
Paradoxul lui Fermi
Paranormal
Project Blue Book

R
Raelism
Răpirile de la Allagash
Reptilieni
RUFOR

S
Zecharia Sitchin

T
Teoria astronautului antic
Teoria conspirației OZN
 Tehnologii extraterestre
Triunghiul Bermudelor

V
Valul belgian de OZN-uri
Viață extraterestră

W
Wunderwaffen

Z
Zeii Edenului
Zona 51
Zorii Aurii

OZN
Liste